Kryptonite (album), het tweede album van de Britse producer DJ Fresh
 Kryptonite (3 Doors Down), een single van de Amerikaanse rockband 3 Doors Down
 Kryptonite (I'm on It), en single van de Amerikaanse hiphopgroep Purple Ribbon All-Stars
 Kryptonite (fietsslot), een Amerikaans merk fietsslot